Orlowski est le patronyme de:

 Antoine Orlowski (1811-1861), violoniste, chef d'orchestre, compositeur ;
 Carl Orlowski (1851-1913), propriétaire terrien et homme politique allemand ;
 Jeff Orlowski (1984-), cinéaste américain ;
 Milan Orlowski (né en 1952), pongiste tchèque ;
 Peter Orlovsky (1933-2010), écrivain américain ;
 Teresa Orlowski (née en 1953), actrice et productrice de films pornographiques polonaise ;
 Tomasz Orłowski (né en 1956), diplomate polonais.